Il Canadian Championship 2018 è stata l'undicesima edizione del Canadian Championship organizzata dalla Canadian Soccer Association. Questa edizione ha visto per la prima volta la partecipazione delle squadre campioni della League1 Ontario, l'Oakville Blue Devils, e della Première Ligue de Soccer du Québec, l'AS Blainville. L'FC Edmonton non ha preso parte alla competizione avendo sospeso la propria attività sportiva.

Il torneo si è svolto nei mesi tra giugno ed agosto, ed il , squadra vincitrice del torneo, oltre ad aggiudicarsi la Voyageurs Cup, si è qualificato per la CONCACAF Champions League 2019.

Formato 
Il nuovo formato adottato prevede che le due squadre dei campionati provinciali si sfidino in un primo turno di qualificazione, la cui vincente incontra l'Ottawa Fury FC, squadra di United Soccer League. Impact de Montréal, Toronto FC e Vancouver Whitecaps FC, della Major League Soccer, entrano a partire dalle semifinali.

Tabellone 
Le squadre sono state inserite nel tabellone sulla base dei risultati ottenuti nella stagione 2017. Le tre squadre partecipanti alla Major League Soccer sono state inserite in posizione 1, 2 e 3 in base al piazzamento in classifica ottenuto alla fine della regular season, mentre le squadre delle categorie inferiori si affrontano in due turni preliminari per l'accesso alle semifinali.

Primo turno 
Andata

Ritorno

Secondo turno 
Andata

Ritorno

Semifinali
Andata

Ritorno

Finale 
Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2018
2018